Internationale Luchthaven Oostende-Brugge (IATA: OST), een luchthaven in België
 Oglala Sioux Tribe, een federaal erkende indianenstam in de Verenigde Staten
 Open Space Technology, een methode voor het organiseren van een vergadering of meerdaagse conferentie
 Original soundtrack, een muziekalbum met originele filmmuziek
 Outer Space Treaty, een verdrag dat de basis vormt voor het internationale ruimterecht

Personen 
 Alfred Ost (1884–1945), Belgisch kunstschilder
 Daniel Ost (1955), Belgisch bloemenkunstenaar